Mercedes González puede referirse a 

 Mercedes González Tola o Mercedes González de Moscoso, poeta y escritora ecuatoriana.
 Mercedes González de Arleta, deportista de motocross y ciclismo.
 Mercedes González Hormaizteguy, investigadora química de Uruguay.
 Mercedes González Fernández, política española.